Переморовка () — село в Шумском районе Тернопольской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 214 человек. Почтовый индекс — 47111. Телефонный код — 3558.

Местный совет 
47111, Тернопільська обл., Шумський р-н, с.Андрушівка

Ссылки 
 Переморовка на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Шумского района